La Tentation est l'attrait pour quelque chose de défendu. 

 La tentation du Christ est un épisode de la Bible qui relate le séjour de Jésus au désert et sa tentation par le Diable.
 Ne nous soumets pas à la tentation (ou Ne nous laisse pas entrer en tentation) est la sixième demande et avant-dernier verset du Notre Père
 Tentation est un roman américain de Stephenie Meyer.
 L'Île de la tentation est une émission de télé réalité diffusée en France par TF1
 Tentations.07 (anciennement Tentations.06) est une émission de télévision française diffusée sur Canal+.
 Tentation est le nom d'une variété de pomme.
 Tentation est une bande son de la saga Twilight.

Voir aussi 
 
 

en:Temptation